Влади́мир Оле́гович Васько́вский  (род. 1 июня 1949, с. Урусово Ртищевского района Саратовской области ) — советский и российский , доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов, главный научный сотрудник НИИ физики и прикладной математики Уральского государственного университета.

Биография 
Родился 1 июня 1949 года в селе Урусове Ртищевского района Саратовской области. Сын историка О. А. Васьковского (1922—1995).

В 1971 году окончил физико-математический факультет Уральского государственного университета. Cтарший инженер, младший, старший научный сотрудник Проблемной лаборатории постоянных магнитов (1971—1980). В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Доменная структура кристаллов ортоферритов».

В 1980 году прошёл научную стажировку в ГДР.

В 1981—2003 — преподаватель кафедры физики магнитных явлений, с 1985 года — доцент.

В 2002 году защитил докторскую диссертацию по теме «Магнитные и магниторезистивные свойства плёнок на основе 3d-металлов и гадолиния со структурной и композиционной неоднородностями». С 2003 года — профессор, заведующий кафедрой магнетизма Уральского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ физики и прикладной математики Уральского университета.

Редактор электронного журнала Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures.

С 2018 года в составе экспертного совета ВАК при Министерстве науки и высшего образования.

Подготовил 7 кандидатов наук, двое из которых стали докторами физико-математических наук.

Научная и преподавательская деятельность 
Область научных интересов – магнетизм и функциональные свойства гетерогенных пленочных структур.
Руководит научно-техническими работами по созданию и внедрению в производство пленочных магнитных материалов и датчиков на их основе.

Разработал спецкурсы «Физика процессов намагничивания и перемагничивания», «Динамические свойства магнетиков», «Физика низкоразмерных магнитных систем», «Физические основы измерений». Автор учебного и десяти методических пособий.

Публикации 
  
  
 Учебно-методический комплекс дисциплины "Физика низкоразмерных магнитных систем"

Перечни публикаций 
 Перечень публикаций в РИНЦ,
 Перечень публикаций  на портале ЦНБ УРО РАН - Научное наследие Урала,
 Перечень публикаций в СМИ.

Награды и премии 
 Премия Уральского университета за циклы работ «Исследование доменной структуры высокоанизотропных ферромагнетиков» (первая премия, 1977)
 и «Магнетизм и структурно-чувствительные свойства многослойных пленок на основе 3-d- металлов и гадолиния» (вторая премия, 2003).
 Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2010).
 Благодарственное письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе . 
 Премия  имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина (2011).
 Лучший профессор УрФУ 2011 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Екатеринбург
Физики XX века
Физики XXI века
Физики СССР
Физики России
Физики по алфавиту
Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского федерального университета